El término REC tiene distintas acepciones:

 REC, programa de televisión chileno en formato talk show.
 REC, programa de televisión peruano, siglas de Reproducimos Errores Cotidianos.
 REC Reporteros Cuatro, programa de televisión emitido en España.
 REC, serie de animación japonesa.
 REC, película española de terror lanzada en 2007.
 REC 2, secuela de la anterior, estrenada en 2009.
 REC 3: Génesis, secuela paralela a las dos anteriores, estrenada en 2012.
 REC 4: Apocalipsis, última película de la saga, estrenada en 2014.
 REC (Rock en Conce), Festival de música de la ciudad de Concepción, Chile.
 Rec TV canal de televisión chileno.
 REC (Registro Electrónico Común), Registro Electrónico General de la Administración General del Estado.
 REC, Recurso Económico Ciudadano, moneda local de Barcelona.